I campioni uscenti erano Daniel Nestor e Nenad Zimonjić, che quest'anno hanno partecipato in coppia rispettivamente con Maks Mirny e Michaël Llodra. Mirnyi e Nestor hanno eliminato in semifinale Llodra e Zimonjić, per poi vincere in finale contro Juan Sebastián Cabal ed Eduardo Schwank con il punteggio di 7–63, 3–6, 6–4.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (campioni)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (semifinale)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale) 
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (primo turno) 
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (secondo turno) 
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (primo turno) 
  Marc López /  David Marrero (secondo turno) 
  František Čermák /  Filip Polášek (ottavi di finale) 
  John Isner /  Sam Querrey (primo turno) 
  Serhij Stachovs'kyj /  Michail Južnyj (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2011
ATP World Tour 2011